Friedrichsfelde (Ankershagen), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Berlin-Friedrichsfelde, een stadsdeel van Berlijn
Friedrichsfelde (metrostation), gelegen in het gelijknamige stadsdeel